Heinrich Hoffmann er navnet på flere personer:

 Heinrich Hoffmann (forfatter) (1809–1894) – tysk psykiater og børnebogsforfatter
 Heinrich Hoffmann (fotograf) (1885-1957) – tysk fotograf, Adolf Hitlers "livfotograf"
 Heinrich Hoffmann (maler) (1859–1933) – tysk maler
 Heinrich Hoffmann (officer) (1910–1998) – tysk marineofficer
 Heinrich Karl Hoffmann (1819–1891) – tysk botaniker
Se også:
 August Heinrich Hoffmann von Fallersleben – tysk digter